Adour steht für:

 Adour, Fluss im Südwesten Frankreichs
 Rolls-Royce Turbomeca Adour, Zweiwellen-Turbofan-Triebwerk
 Salles-Adour, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Arcizac-Adour, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Vielle-Adour, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Adour-Gersoise, französischer Wahlkreis
 Kanton Adour Armagnac, französischer Wahlkreis
 Kanton Nive-Adour, französischer Wahlkreis
 Kanton Moyen-Adour, französischer Kanton